Geografie
 Amman (stad), stad in Jordanië, in de oudheid Philadelphia geheten
 Philadelphia (Klein-Azië), oude naam van Alaşehir, stad in Turkije
 Philadelphia (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Philadelphia (New York), plaats in de Amerikaanse staat New York
 Philadelphia (Pennsylvania), grootste stad van de staat Pennsylvania
 Philadelphia (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee

Muziek
 Philadelphia (Neil Young), single van Neil Young en soundtrack in de bovenstaande film
 Streets of Philadelphia, single van Bruce Springsteen

overige
 Philadelphia (film) (1993), dramafilm van regisseur Jonathan Demme
 Philadelphia (kaas), roomkaas, dat wordt gebruikt in warme en koude gerechten
 Stichting Philadelphia Zorg

Zie ook
 Filadelfia (doorverwijspagina)